Николаевская епархия:
 Николаевская епархия ПЦУ
 Николаевская епархия УПЦ МП

См. также 
 Николаевская-на-Амуре епархия